Guerra greco-turca (1821-1830) o Guerra d'indipendenza greca 
Guerra greco-turca (1897)
 Fronte greco della Prima guerra balcanica (1912-1913)
Guerra greco-turca (1919-1922) o Campagna greca della Guerra d'indipendenza turca